Himerin je tip proteina nervnog tkiva.

Tipovi himerina su:
 Himerin 1
 Himerin 2

Reference 

Регулатори ГТП-везујућих протеина